Carl Olsson kan syfta på:

Carl Olsson i Järnsida (1863–1928), svensk liberal riksdagsman
Carl Olsson i Mellerud (1881–1972), svensk socialdemokratisk riksdagsman